

Localidades 
 Omaha (Arkansas)
 Omaha (Illinois)
 Omaha (Nebraska)
 Omaha (Texas)
 North Omaha

Outros 
 Omaha hold 'em, variante de pôquer
 Omaha Sessions, compilação da banda 311
 Praia de Omaha, nome código para um dos setores na Normandia a serem invadidos pelos aliados durante o Dia D, na Segunda Guerra Mundial.
 Omaha (povo), povo indígena dos Estados Unidos.
Desambiguação